

Опис
Плавокос,  готово сед младић који у својој левој руци држи мали штап, а десном руком додирује златан новчић. Обод његовог шешира је хоризонтална осмица - бесконачност - у облику чамца, а има округлу капицу у средини.  Испред постоља, који има облик троугла и који је на три ноге, чаробњак стоји раширених ногу, а на постољу су постављени:  алат,  просјачка торба, нож,  тегови и коцке. Чаробњак гледа удесно.  Његова одећа је у црвеној,  плавој и жутој боји, а постоље је боје коже. 
Симболичко значење
Чаробњак је особа који у својим рукама држи све могућности - интелектуалне, физичке, духовне и виталне - на путу ка успеху. Четири елемента су представљена са четири власи траве. Постоље је са три ноге - четврта се налази у невидљивом свету. Нож материјализује ваздух, новчићи земљу, пехар воду, а штапић ватру. Шешир са жутом капицом представља креативни разум, а обод шешира бесконачност.
Мистично значење
Пустоловина и ентузијазам. Неограничене могућности успеха и потпуно задовољство. Пуна иницијатива и предузимљивост.
Значење карте у стварима материјалне природе
Поруке и вести које указују на почетке новог циклуса у животу. Победа. Најава нечег новог или појава пријатеља.
Значење карте у духовном смислу
Означава позитивне намере и генијалност идеја, али и указује на потребу за промишљањем и опрезом. 
Кабалистички односи
Опал, жута боја, дрво палме, север, ноћ, хладно време.

Види још
Тарот
Велика аркана
Мала аркана

Спољашње везе 

Тарот